Совте, по своей сути «вольные поселения» во Франции (в некоторых местностях имевшие название «Совтер»), создавались под защитой Церкви в XI—XII веках и впоследствии так стали называться многие коммуны Франции:

 Совтер — коммуна во французском департаменте Гар;
 Совтер — коммуна во французском департаменте Жер;
 Совтер — коммуна во французском департаменте Верхние Пиренеи;
 Совтер — коммуна во французском департаменте Тарн;
 Совтер — коммуна во французском департаменте Тарн и Гаронна.

См. также 
 Совтер-де-Беарн — коммуна во французском департаменте Атлантические Пиренеи;
 Совтер-де-Комменж — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна;
 Совтер-де-Гиень — коммуна во французском департаменте Жиронда;
 Совтер-де-Руэрг — коммуна во французском департаменте Аверон;
 Совтер-ла-Леманс — коммуна во французском департаменте Ло и Гаронна;
 Совтер-Сен-Дени — коммуна во французском департаменте Ло и Гаронна.